Ausztrália, az Ausztrál Államszövetség köznapi neve
 Ausztrália, az egyik jelenkori kontinens

 Terra Australis, a késő középkorban és a kora újkorban az ismeretlen, felfedezésre váró déli földrész neve. Erről kapta a nevét később Ausztrália.
 Ausztrália (2008), Baz Luhrmann filmje